Тата́рка () — рабочий посёлок в Осиповичском районе Могилёвской области Белоруссии в 29,5 км к северо-западу от Бобруйска, в 12 км к юго-востоку от Осипович, в 148 км от Могилёва. Железнодорожная станция на линии Минск—Бобруйск). Население на 1 января 2020 года 500 человек.

Во 2-й половине XIX века деревня в Бобруйском уезде. С 1873 — станция Либава-Роменской железной дороги. Название станции дано по названию расположенного вблизи населённого пункта Татарковичи. С 1924 в Осиповичском районе Бобруйского округа, с 1938 в Могилевской области. В 1944—1954 в Бобруйской области. С 1949 рабочий поселок.

Промышленность: торфопредприятие «Татарка», лесничество, цех кройки и шитья Осиповичского комбината бытового обслуживания населения.

Население 
1960 год  - 3500 человек
 2016 год — 720 человек
 2020 год — 500 человек

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии

Примечания 

Рабочие посёлки Белоруссии
Населённые пункты Осиповичского района
Посёлки городского типа Могилёвской области